Le terme Venot est un patronyme qui peut se référer à:

Personnalités 

 Alain Venot (1948-), un médecin et universitaire français, spécialiste d’informatique médicale ;
 Alain Venot (1946-), un homme politique français, ancien député-maire UMP de Châteaudun ;
 Gaston Venot (1904-1979), un aviateur et général de corps d'armée français.
Auguste, Emile, Albert, Fernand Venot, fondateurs et administrateurs de Venot et Cie à Onnaing.

Homonymie de patronyme